Louvières, commune française du Calvados
 Louvières, commune française de la Haute-Marne
Louvières-en-Auge, commune française de l'Orne

Voir aussi